Макло́к — название населённых пунктов в России:

 Маклок — посёлок, Новоусманский район, Воронежская область.
 Маклок — деревня, Велижский район, Смоленская область.

См. также 
 Маклокское озеро — ледниковое озеро, памятник природы (Шуберское сельское поселение, Воронежская область).